

Personaggi 
 Frank Lopez – personaggio del film Scarface

Persone 
 Frank López – calciatore beliziano
 Frank López – calciatore cubano

Altro 
 90396 Franklopez – asteroide della fascia principale